Vitalic (Витали́к, настоящее имя — Паскаль Орбе; ) — французский диск-жокей и музыкант, работающий в жанрах электро и техно.

Паскаль Орбе уроженец французского Дижона, один из самых оригинальных и нестандартных техно-музыкантов. Его первые синглы были выпущены в 1996 и 1997 годах. Популярность пришла в 2003 году после выхода пластинки «Poney EP».

Дискография

Альбомы 
 OK Cowboy (2005)
 OK Cowboy (двухдисковая коллекционная версия) (2006)
 V Live (2007)
 Résumé (2007)
 Flashmob (2009)
 Rave Age (2012)
 Voyager (2016)
 Dissidænce Episode 1 & 2 (2022)

Синглы/ EP 
 2001 : Poney EP (International Deejay Gigolo Records)
 2001 : Vital Ferox — Absolut avec Alessandro Farac (alias Al Ferox)
 2002 : A Number of Names — Shari Vari (The Hacker & Vitalic Remix) (International Deejay Gigolo Records)
 2003 : To L’An-fer From Chicago (12") (Error 404)
 2004 : Fanfares (12") (Different Records)
 2005 : Mix From The Debut Album OK Cowboy (Different Records)
 2005 : My Friend Dario (Different Records)
 2005 : No Fun (Different Records)
 2006 : Bells EP (Different Records)
 2009 : Disco Terminateur EP (Citizen Records)
 2009 : Poison Lips EP (Citizen Records)
 2010 : Second Lives (Citizen Records)
 2012 : Stamina
 2013 : Fade Away
 2016 : Film Noir EP (Correspondant Records/Citizen Records)
 2016 : Waiting For the Stars (feat. David Shaw)
 2017 : Use It or Lose It (feat. Mark Kerr) 
 2017 : Tu Conmigo (feat. La Bien Querida)
 2021 : Carbonized (Citizen Records)
 2021 : 14 AM (Citizen Records)
 2021 : Rave Against the System
 2022 : The Light Is a Train

Ремиксы 
 «Living On Video»
 «Swany», Lady B (2002)
 «Visions», Slam feat. Dot Allison (2002)
 «Shari Vari», Number of Names (совместно с The Hacker) (2002)
 «1982», Miss Kittin & The Hacker (2002)
 «You Are My High», Demon vs. Heartbreaker (2002)
 «Ghost train», Manu le Malin (2002)
 «The Chase», Giorgio Moroder (2003)
 «Cish Cash», Basement Jaxx (2004)
 «Technologic», Daft Punk (2005)
 «Who is it», Björk (2005)
 «What Else is there?», Röyksopp (2005)
 «Go», Moby (2006)
 «Go Ahead», Detroit Grand Pubahs And Dave The Hustler (2006)

Примечания 

Техно-музыканты
Артисты, известные под псевдонимами